

Pausen
 Paus Calixtus I, 16e paus (217-222), de heilige Sint Calixtus
 Paus Calixtus II, 162e paus (1119-1124)
 Paus Calixtus III, 209e paus (1455-1458)
 Tegenpaus Calixtus III, tegenpaus (1168-1178)

Gebouwen
 De Oude Calixtuskerk te Groenlo, voltooid in 1520.
 De Sint-Calixtusbasiliek in Groenlo, voltooid in 1908.
 De Catacombe van Sint-Calixtus in Rome.